Wollner ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Wollner (1939–2007), deutsche Schauspielerin
 Georg Wollner (1903–1948), deutscher Politiker (NSDAP)
 Gerhard Wollner (1917–1997), deutscher Schauspieler und Kabarettist sowie Fernseh-Entertainer

 Rolf Wollner (1906–1988), deutscher Feldhockeyspieler
 Rudolf Wollner (1923–2002), deutscher Vertriebenenfunktionär (DP)
 Sandra Wollner (* 1983), österreichische Filmregisseurin und Drehbuchautorin 

Siehe auch:
 Volner
 Wöllner, Wolner
 Villa Wollner